Sorella del granduca di Lituania e re di Polonia Ladislao II Jagellone, nel 1394 sposò Giovanni III, duca di Oświęcim. Il suo sposo si assicurò la sua dote lasciandole in eredità 5.000 grzywna (pezzi d'argento) su Zator, Wadowice, il castello di Wołek e gli insediamenti immediatamente circostanti. La nobildonna morì dopo il 13 maggio 1400.

Note 

Gediminidi